

Patronymes 

 Alma Mahler, née Schindler, femme de Gustav Mahler.
 Anton Felix Schindler, biographe de Ludwig van Beethoven.
 Emil Jakob Schindler, artiste autrichien.
 Emilie Schindler, femme d'Oskar Schindler.
 Kevin Schindler, footballeur allemand.
 Monika Schindler (1938-), monteuse allemande.
 Oskar Schindler, industriel autrichien.
 Osmar Schindler (1867-1927), peintre allemand.
 Patrick Schindler (1956-), écrivain et journaliste, militant du Front homosexuel d’action révolutionnaire et de la Fédération anarchiste.
 Rudolf Schindler, architecte américain d'origine autrichienne.
 Vanessa Schindler (1988), styliste et designer suisse.

Entreprises 
 Groupe Schindler, fabricant d'ascenseurs.
 Schindler, facteur de pianos

Arts 

 
 La Liste de Schindler roman historique de Thomas Keneally portant sur la vie d'Oskar Schindler ;
 La Liste de Schindler, film de Steven Spielberg, tiré du précédent ;
 La Liste de Schindler, bande originale du film de Steven Spielberg.
Patronyme allemand
Homonymie de patronyme
Patronyme austro-bavarois